Le terme ligne M4 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun :

Métro 
 Ligne M4 du métro de Bucarest
 Ligne M4 du métro de Budapest
 Ligne M4 du métro de Copenhague
 Ligne M4 du métro d'Istanbul

Voir aussi 
  
 

1